Натуральне число 1865
 1865 рік до нашої ери
 1865 рік нашої ери